La Coppa CECAFA, ufficialmente CECAFA Senior Challenge Cup, è il torneo calcistico di più vecchia fondazione in Africa. È un torneo della FIFA e del Council for East and Central Africa Football Associations ed è conteso dalle nazionali di calcio dell'Africa centrale e orientale (, , , , , , , , ,  e ).

Nel 2005 e nel 2006 il torneo è stato sponsorizzato dallo sceicco miliardario Mohammed Al Amoudi e si chiamò Al Amoudi Senior Challenge Cup.

È il torneo successore della Coppa Gossage, giocata trentasette volte dal 1926 fino al 1966, e della East and Central African Senior Challenge Cup, giocata sette volte tra il 1965 e il 1971.

Albo d'oro della Coppa Gossage 
La Gossage Cup è stata vinta varie volte dal Kenya, Uganda, Tanganica e Zanzibar. Il Tanganica ha partecipato dal 1945, Zanzibar dal 1949.

Albo d'oro della Coppa CECAFA

Vincitori precedenti 

1Nessuna partita per l'assegnazione del terzo posto.
2Premiato il Sudan perché lo Zambia era squadra invitata.
3Edizione Under-23.

Vittorie per squadra

Numero di partecipazioni per squadra

Note

Collegamenti esterni 

Competizioni calcistiche africane
Competizioni calcistiche internazionali